Grau steht für:
 Grau, Farbe 
 Grau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grau, in furlanischer Sprache der Ort Grado (Italien)
 Provinz Grau, Provinz in Peru
 Le Grau-du-Roi, Gemeinde im französischen Département Gard

 Graue Literatur, Publikationen, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden
 graue Maus, Synonym für unauffällig
 Die Grauen – Graue Panther, deutsche Partei

GRAU steht als Abkürzung für:
 GRAU, russische Hauptverwaltung für Raketen und Artillerie

Siehe auch:

 Grau ist keine Farbe
 GRAU-Index
 Grow
 Grou (Begriffsklärung)
 Crau
 Krau

Abkürzung